Mike Smith pode ser:

Mike Smith (músico) - baterista da banda Suffocation.
Mike Smith (guitarrista) - ex-guitarrista da banda Limp Bizkit.
Mike Smith (beisebol) - jogador de beisebol do século XIX.